Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Motorsport-Rennstrecke in Montmeló nördlich von Barcelona in Katalonien (Spanien).

Neben dem Großen Preis von Spanien der Formel 1 findet hier seit 1996 auch jährlich der Große Preis von Katalonien zur FIM-Motorrad-Weltmeisterschaft statt.

Geschichte 
Mit dem Bau der Strecke sollte der Große Preis von Spanien der Formel 1 zurück nach Barcelona geholt werden, wo er bis 1975 auf dem Circuit de Montjuïc, einem temporären Straßenkurs im Stadtzentrum, ausgetragen worden war.

Der Circuit de Catalunya wurde im September 1991 eröffnet. Noch im selben Monat, am 29. September 1991, fand hier zum ersten Mal der Große Preis von Spanien statt, und der Kurs ist bis heute Austragungsort dieses Rennens geblieben. Zudem ist der Circuit eine beliebte Teststrecke für die Formel-1- und Motorrad-Teams. Wegen der milden Temperaturen im Winter und Frühjahr eignet sich der Kurs besonders für die Saisonvorbereitung. Während der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona wurde auf dem Kurs das 100 km Mannschaftszeitfahren im Radrennsport ausgetragen.

Die Strecke, die im Laufe der Jahre mehrmals leicht umgebaut wurde, hat heute eine Länge von 4,655 km. Die Länge der Boxengasse beträgt 340,70 m. Typisch für diesen Kurs sind die langgezogenen Kurven, welche die Reifen stark beanspruchen und Formel-1-Boliden mit der besten Aerodynamik bevorteilen.

Michael Schumacher konnte hier 1996 im strömenden Regen sein erstes Formel-1-Rennen für die Scuderia Ferrari gewinnen. Im Frühjahr 2004 stellte Loris Capirossi auf Ducati Desmosedici GP4 bei Vorsaison-Testfahrten auf der Start-Ziel-Geraden mit 347,4 km/h einen erst 2009 durch Dani Pedrosa in Mugello um 1,9 km/h überbotenen Geschwindigkeitsrekord für die Motorrad-Weltmeisterschaft auf.

2013 wurde die Strecke aufgrund einer Sponsorenvereinbarung mit der Stadt Barcelona in Circuit de Barcelona-Catalunya umbenannt, die Stadt möchte die Werbewirkung der Strecke und der Veranstaltungen mit nutzen.

2016 kam der spanische Moto2-Fahrer Luis Salom nach einem Sturz im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Katalonien ums Leben. Aufgrund dessen wird seit 2017 die Streckenführung für Motorradrennen geändert. Kurve 10 wird wie in der Formel 1 gefahren. Nach Kurve 13 wird eine neue Schikane, etwas vor derjenigen, die in der Formel 1 befahren wird, gebaut. Diese Änderungen ergeben eine Gesamtlänge der Strecke von 4,652 km.

Statistik

Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Montmeló 

RekordsiegerFahrer: L. Hamilton/M. Schumacher (je 6), M. Häkkinen (3)Fahrernationen: Großbritannien (10), Deutschland (8), Finnland (5)Konstrukteure: Ferrari (8), Mercedes (7), Williams (6)Motorenhersteller: Mercedes (12), Renault (11), Ferrari (8)Reifenhersteller: Pirelli (12), Bridgestone (11), Goodyear (7)

Alle Königsklasse-Sieger der Motorrad-WM in Montmeló 

RekordsiegerFahrer: Valentino Rossi (7) • Fahrernationen: Spanien (10) • Konstrukteure: Yamaha (11)

Weblinks 

 Offizielle Website (kat., span., franz., engl.)

Einzelnachweise 

 
Rennstrecke in Spanien
DTM-Rennstrecke
Formel-1-Rennstrecke
Motorrad-WM-Rennstrecke
Sportstätte in Katalonien
Bauwerk in der Provinz Barcelona